Koppel (von lateinisch , „Band“, „Seil“ über französisch , auch über mittelniederdeutsch , „Umzäunung“) steht für:

 Koppel als Getriebeglied zur Koppelung bewegter Getriebeglieder, siehe Koppelgetriebe
 Koppel (Orgel), eine Spielhilfe zur Koppelung zweier Manuale bei einer Orgel
 Koppel als Teil einer Uniform, siehe Gürtel#Einsatzgürtel oder Koppeltragegestell
 Hundekoppel, eine Meute oder ein Hundepaar bei der Jagd, siehe Parforcejagd#Meuten
 umzäuntes Weideland

Koppel steht als Name für:
 Koppel (Automarke), ehemalige belgische Automarke
 Koppel (Berg), einen Berg in der Ortsgemeinde Rheinbreitbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Koppel (Pritzwalk), ein Wohnplatz der Stadt Pritzwalk, Landkreis Prignitz, Brandenburg

Koppel ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Koppel (* 1947), dänischer Komponist und Musiker
 Arthur Koppel (1851–1908), deutscher Industrieller (Orenstein & Koppel)
 Benjamin Koppel (* 1974), dänischer Jazzmusiker
 Franz Koppel-Ellfeld (1838–1920), deutscher Dichterjurist
 Gerda Koppel (1875–1941), deutsche Malerin und Kunstgewerblerin
 Gustav Koppel (1839–1905), österreichischer Genremaler
 Heinrich Koppel (1863–1944), estnischer Mediziner
 Heinz Koppel (1919–1980), britischer Maler deutscher Herkunft
 Henning Koppel (1918–1981), dänischer Designer
 Herman D. Koppel (1908–1998), dänischer Komponist und Pianist
 Kurt Koppel (1915–nach 1945), österreichischer KPÖ-Funktionär und Gestapo-Agent jüdischer Abstammung
 Leopold Koppel (1854–1933), deutscher Bankier, Senator und Spender der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
 Lily Koppel (* 1981), US-amerikanische Sachbuchautorin und Journalistin
 Max Koppel (1840–1917), deutscher Unternehmer
 Nikolaj Koppel (* 1969), dänischer Musiker
 Renée Koppel (* vor 1960), algerisch-israelische Kalligrafin und Miniaturistin, siehe Metavel
 Robert Koppel (1874–1966), deutscher Kabarettist und Sänger
 Rufin Klaus Koppel (1898–1988), deutscher Maler, Bildhauer und Glasdesigner
 Ted Koppel (* 1940), US-amerikanischer Journalist
 Thomas Koppel (1944–2006), dänischer Komponist und Musiker, siehe The Savage Rose
 Walter Koppel (1906–1982), deutscher Filmproduzent
 Ulla Koppel (* 1948), dänische Schauspielerin
 Uta Koppel (1936–2005), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Coppel
 Gekoppelt
 Koppl (Begriffsklärung)
 Kopplung
 Köppel